Osoby
 Aleksander Puszkin (1799–1837) – rosyjski poeta
 Apollo Musin-Puszkin (1760–1805) − uczony rosyjski
 Aleś Puszkin (ur. 1965) – białoruski malarz, performer
 Michał Marszalik (ur. 1976), pseud. Puszkin – autor gier fabularnych

Miejscowości
 Puszkin (miasto) – miasto w Rosji, na terenie którego znajduje się Carskie Sioło